Cedric Perrin, né le  à Argenteuil (France), est un scénariste de films de télévision, de cinéma et de bandes dessinées.

Il commence sa carrière professionnelle en 2005 avec le scénariste Jean-Christophe Hervé, avec qui il écrit la plupart de ses scénarios pour la télévision. Après avoir écrit plusieurs courts métrages dont Entre midi et deux réalisé par Ludovic Berthillot avec Dolores Chaplin et Karine Pinoteau, il écrit  de la  de la série C'est comme ça (les épisodes 10, 11, 19 et 23), diffusés sur France 2 et France 4 à partir de 2006.

En 2007, il participe à l'écriture de 2 épisodes (les épisodes 9 et 14) de la série Heidi, 15 ans, produite par la France et la Suisse et qui s'intéresse à l'adolescence de l'héroïne créée par Johanna Spyri.

En 2008, il écrit l'épisode « In Extremis » pour la seconde saison de la série policière Adresse inconnue, qui sera plusieurs fois diffusés sur France 3 et 13ème Rue Universal. La même année, il crée, avec Frédéric Truskolaski, Jean-Christophe Hervé et Alban Lenoir la série Paris 16. Il écrit un épisode pilote de  réalisé par Chris Reynaud, qui met en vedette Alexandra Naoum, Marie-Sophie L. et Jean-Louis Tribes. M6 décide alors de changer la tonalité de la série, qui deviendra le soap Paris  avec une partie du casting initial. Il signera malgré tout le scénario de  de cette nouvelle mouture (les épisodes 09, 11, 20, 22, 26 et 33). La série a été diffusée sur M6 en 2009 puis sur Téva les années suivantes.

À partir de 2010, il commence à écrire des scénarios pour des séries d'animation. Il écrit plusieurs épisodes pour la série Fish & Chips (Timoon Animation), pour les Gees (Studio Hari), diffusée sur Gulli, ainsi que pour Brico Club et la seconde saison de Les Minijusticiers. Il est également auteur d'épisodes des séries Les Daltons, Sammy & Co, Miraculous, Kobushis ou Caliméro, entre autres. 

Cedric Perrin écrit également des bandes dessinées. En 2010, il crée avec le dessinateur Marc Lataste la série Le Règne animal, distribuée par la société Emedion et disponible uniquement sur les terminaux Apple : Iphone, Ipad et Ipod. En 2011, avec l'illustratrice Jane-Marie Besse, il lance la série de strips Martin la quitte sur le site Webcomics.fr

Depuis 2010, il fait par ailleurs partie du studio Makma, où il travaille en collaboration avec Ed Tourriol.

Cedric Perrin commence à écrire pour le cinéma en 2015 en co-signant le scénario du film DarkWeb réalisé par Bruno Vaussenat avec Olivier Gruner, Petra Silander et Danny Glover.

Notes et références

Liens externes 
 
 La page "Le règne Animal" du distributeur Emedion
 Interview réalisée en 2011

Scénariste français de cinéma
Naissance à Argenteuil (Val-d'Oise)
Naissance en décembre 1973